Francisco Domingo puede referirse a:

 Francisco Domingo Marqués, pintor ecléctico español.
 Francisco Domingo Barbosa Da Silveira, obispo católico uruguayo.
 Francisco Domingo Abal Guerault, jugador de rugby uruguayo.
 Julio Francisco Domingo de Arteche y Villabaso, primer conde de Arteche, político y empresario español.